Andrés Bonifacio, een revolutionair en leider van de Filipijnse revolutie;
 Bonifacio (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental;
 Bonifacio (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud.